Nova, vrsta promjenjive zvijezde
 Nova (sastav), glazbeni sastav
 Nova TV
 TV Nova
 Nova (Superrobotov majmunski tim), fiktivni lik